Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2014 rozegrano między 29 marca a 6 kwietnia 2014 w Pekinie w Capital Indoor Stadium, były to pierwsze zawody tej rangi rozgrywane w Chinach.

Tytułów mistrzowskich z 2013 bronili Szwedzi. Reprezentacją tego kraju dowodził Oskar Eriksson, który w poprzedniej edycji był rezerwowym.

Złote medale zdobyli reprezentanci Norwegii (Thomas Ulsrud), jest to pierwszy złoty medal dla tego kraju od 1988. W finale Norwegowie pokonali wynikiem 8:3 Szwedów (Oskar Eriksson). Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy ze Szwajcarii (Peter de Cruz), którzy zwyciężyli 7:5 nad Kanadą (Kevin Koe).



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Dwa zespoły ze strefy Ameryk
 
 
 Jeden zespół z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2013
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2013

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po 17. sesji

W - wygrane; P - przegrane; S - przejęte; B - zremisowane; D - dla; Pr - przeciwko

Sesja 1. 
29 marca 2014; 14:00

Sesja 2. 
29 marca 2014; 19:00

Sesja 3. 
30 marca 2014; 9:00

Sesja 4. 
30 marca 2014; 14:00

Sesja 5. 
30 marca 2014; 19:00

Sesja 6. 
31 marca 2014; 9:00

Sesja 7. 
31 marca 2014; 14:00

Sesja 8. 
31 marca 2014; 19:00

Sesja 9. 
1 kwietnia 2014; 9:00

Sesja 10. 
1 kwietnia 2014; 14:00

Sesja 11. 
1 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 12. 
2 kwietnia 2014; 8:30

Sesja 13. 
2 kwietnia 2014; 13:30

Sesja 14. 
2 kwietnia 2014; 19:00

Sesja 15. 
3 kwietnia 2014; 9:00

Sesja 16. 
3 kwietnia 2014; 14:00

Sesja 17. 
3 kwietnia 2014; 19:00

Tie-breaker 
4 kwietnia 2014; 9:00

Play-off

1-2 
4 kwietnia 2014; 19:00

3-4 
5 kwietnia 2014; 11:00

Półfinał 
5 kwietnia 2014; 16:00

Mały finał 
6 kwietnia 2014; 10:00

Finał 
6 kwietnia 2014; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Tim Hortons Brier 2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2014
2014 w curlingu
2014 w Chinach
Sport w Pekinie
Curling w Chinach